De eerste nationale 1992/93 is het 36e seizoen van de hoogste herendivisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs 

Eerste nationale
Handbal in 1992
Handbal in 1993